Winton puede referirse a:

Divisiones administrativas

Australia 
 Winton (Queensland).

Estados Unidos 
 Winton (California).
 Winton (Carolina del Norte).
 Winton (Minnesota).
 Winton (Washington).

Nueva Zelanda 
 Winton (Southland).

Personajes 
 Nicholas Winton, financiero británico que salvó a centenares de niños durante el Holocausto Nazi.
 Sandy Winton, un actor australiano.